Il ragazzo della via Gluck, brano musicale interpretato da Adriano Celentano ed il Trio del Clan
Il ragazzo della via Gluck, album di Adriano Celentano
Il ragazzo della via Gluck/Chi era lui, singolo di Adriano Celentano